L'Espagne a connu deux régimes républicains :
 la Première République, de 1873 à 1874 ou 1875 ;
 la Seconde République, de 1931 à 1939.